Le terme Lempel-Ziv (pour Abraham Lempel et Jacob Ziv) se réfère à plusieurs concepts en compression de données :

 Les algorithmes LZ77 et LZ78 (sur lesquels sont basés les suivants) ;
 L'algorithme Lempel-Ziv-Oberhumer ;
 L’algorithme Lempel-Ziv-Welch ;
 L'algorithme LZMA, pour Lempel-Ziv Markov-chain algorithm ;
 ROLZ, pour Reduced Offset Lempel-Ziv ;
 LZSS

 La complexité de Lempel-Ziv, liée aux algorithmes précédents.